Отто Ган (1879–1968) — німецький хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1944), «батько ядерної хімії».
 Отто Ган (1904–1942) — львівський живописець і графік єврейського походження, співзасновник авангардистського мистецького об'єднання «Артес» (Львів).

Див. також 
 Ган (значення)